Кевин Дилейни Клайн () е американски театрален и филмов актьор.  Носител е на академична награда „Оскар“, две награди „Тони“ и е номиниран за наградата „Еми“ през 2009 година. От 2004 г. има звезда на Холивудската алея на славата.

Биография 
Клайн е роден в Сейнт Луис, щата Мисури, в семейството на Пеги и Робърт Клайн. Бащата Робърт е почитател на класическта музика и любител-оперен певец, който притежава и експлоатира бар и музикален магазин в Сейнт Луис, който е отворен в началото на 40-те години на ХХ век. Той е и търговец на играчки, които продава през 60-те и 70-те години.

Бащата му е агностик от еврейски произход, а неговата майка е от ирландско-американски произход, дъщеря на емигрант от Лаут, и е с католически произход.

Филмография

Източници

Външни препратки 

 
 

Американски актьори и актриси
Родени в Сейнт Луис
Носители на „Оскар“